Вели́жская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Велижская улица — улица в Иванове.
 Велижская улица — улица в Смоленске.